Estrées ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Estrées (Aisne) im Département Aisne
 Estrées (Nord) im Département Nord

Mit Namenszusatz:
 Estrées-Deniécourt im Département Somme
 Estrées-la-Campagne im Département Calvados
 Estrées-lès-Crécy im Département Somme
 Estrées-Mons im Département Somme
 Estrées-Saint-Denis im Département Oise
 Estrées-sur-Noye im Département Somme

Estrées ist der Name eines französischen Adelsgeschlechtes:
 Estrées (Adelsgeschlecht)

Estrées ist der Familienname folgender Personen:
 Angélique d’Estrées († 1634), Äbtissin von Maubuisson 
 Antoine IV. d’Estrées († 1609), französischer Adliger und Militär
 César d’Estrées (1628–1714), französischer Diplomat und Kardinal
 François-Annibal d’Estrées (1573–1670), französischer Diplomat und Militär, Marschall von Frankreich
 François-Annibal II. d’Estrées (1623–1687), französischer Adliger und Diplomat 
 Gabrielle d’Estrées († 1599), Mätresse des französischen Königs Heinrich IV.
 Jean I. d’Estrées (1486–1571), Großmeister der Artillerie von Frankreich
 Julienne-Hippolyte d’Estrées, französische Adlige, Schwester von Gabrielle d’Estrées, 1627 Duchesse de Villars
 Victor-Marie d’Estrées (1660–1737), französischer Militär und Staatsmann, Vizeadmiral, Marschall und Pair von Frankreich 

Siehe auch:
 Estrée
 Destrée